reduktaza HMG-CoA
 urogonadotropina
 HMG (grupa białek)
 hydroksymetyloglutaryl